Ли́повка — деревня в составе Фоминского сельского поселения Гороховецкого района Владимирской области.

География 
Деревня находится на левом берегу реки Оки, в 19 км на восток от центра сельского поселения села Фоминки.

Из истории 
 В окладных книгах Рязанской епархии за 1676 год в составе прихода села Красно (современное село Красно Вачского района Нижегородской области) упоминается деревня Липовка, в которой было 4 двора.
 В 1850 году Липовка входила в состав владений князя Сергея Григорьевича Голицына.

Население

Источники 
 Добронравов В. Г., Березин В. М. Историко-статистическое описание церквей и приходов Владимирской Епархии. Владимир, 1897, с. 322—324. Красненский приход.
 Владимирская областная универсальная научная библиотека. Князь Лев Сергеевич Голицын.

См. также 
 Муромский уезд (карта)

Примечания 

Населённые пункты Гороховецкого района